Perché è un bravo ragazzo (For He's a Jolly Good Fellow) – brano popolare diffuso in numerose nazioni

Film
For He's a Jolly Good Fellow – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
For He's a Jolly Good Fellow – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company